Мену (Ньєвр)
 Сент-Мену
 Ле-Мену
 Мену